Marc Lawrence, wł. Max Goldsmith (1910–2005) – amerykański aktor
 Marc Lawrence (ur. 1950) – amerykański duchowny, biskup
 Marc Lawrence (ur. 1958) – angielski piłkarz
 Marc Lawrence (ur. 1959) – amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy